Die Saison 2008/09 ist die 43. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 16. Oktober 2008 und endete am 8. Mai 2009 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Playoffphase der Saison begann am 14. Mai 2009 mit der ersten Begegnung des Viertelfinales und endete am 17. Juni 2009 mit der letzten Finalbegegnung.

In der Play-off-Finalrunde um den Meisterschaftstitel besiegten die Efes Pilsen in der Finalserie die Mannschaft des Fenerbahçe Ülker mit 4:2 Siegen und sicherten sich so nach zwei Jahren die 13. Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Efes Pilsen (1) – Darüşşafaka SK (8) 3:0 (1:0, 76:47,  87:60)
Galatasaray Istanbul (4) – Beşiktaş Istanbul (5) 3:1 (84:74, 80:66, 71:113, 115:102 n. V.)
Türk Telekomspor (2) – Mersin BB (7) 3:1 (80:78, 103:104, 98:90)
Fenerbahçe Ülker (3) – Antalya BB (6) 3:0 (1:0, 89:63, 92:74)

Halbfinale

Efes Pilsen (1) – Galatasaray Istanbul (4) 3:0 (1:0, 103:77, 90:78)
Türk Telekomspor (2) – Fenerbahçe Ülker (3) 0:3 (81:86, 79:85, 57:70)

Finale

Efes Pilsen (1) – Fenerbahçe Ülker (3) 4:2 (60:68, 67:70, 98:91, 77:68, 74:68, 79:76)

Weblinks 
 tbl.org.tr - Homepage der Türkiye Basketbol Ligi
 Türkiye Beko Basketbol Ligi 2008/09 auf mackolik.com (türkisch)

2008/09
Basketballsaison 2008/09